Maycon est un prénom brésilien. Il peut désigner :

 Maycon (1977-), Andréia dos Santos, footballeuse brésilienne.
 Maycon (1986-), Maycon Rogério Silva Calijuri, footballeur brésilien.
 Maycon (1997-), Maycon de Andrade Barberan, footballeur brésilien.

Voir aussi 
 
 Maykon